USS Bunker Hill je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bunker Hill (CV-17) 
 USS Bunker Hill (CG-52)

Bunker Hill